Medaljeoversigten for de Europæiske Lege 2019, er en liste over medaljer, der blev vundet ved de Europæiske Lege 2019, som fandt sted fra 21. til 30. juni 2019, i Minsk, Hviderusland.

Eksterne henvisninger 

Europæiske Lege